Romagnan est un patronyme porté notamment par :

 Antoine Romagnan (1902-1989), président du club de football de l'AS Monaco ;
 Barbara Romagnan (1974-), enseignante et femme politique française.